Николай Дудинский:
 Дудинский, Николай Владимирович (род. 1956) — тракторист, депутат Верховного Совета СССР.
 Дудинский, Николай Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7798; 26 ноября 1847.